Azopardo puede referirse a:

 Juan Bautista Azopardo (1772-1847), militar y corsario maltés que luchó al servicio de Holanda, España y de Argentina;
 Azopardo, localidad de la Argentina;
 Bajo Azopardo, localidad de Jujuy, Argentina;
 río Azopardo, cauce fluvial de Chile;
 Estación Azopardo, estación de ferrocarril en Azopardo, Argentina;
 Punta Azopardo, accidente geográfico en la Argentina;
 Baliza Azopardo, baliza en la Argentina;
 ARA Azopardo (P-35) (1957-1972),  fragata antisubmarina de construcción argentina;
 CGT Azopardo, división de la CGT argentina entre 1968 y 1970.